Юрий Владимирович Ракитин (5 апреля 1911, Духовщина, Смоленская губерния — 4 августа 1979, Москва) — советский  растений.

Биография 
Родился 5 апреля 1911 года в Духовщине. В 1927 году поступил в Нижегородский сельскохозяйственный институт, который он окончил в 1932 году. С 1935 по 1944 год работал научным сотрудником в Институте физиологии растений, с 1944 по 1946 год заведовал лабораторией в этом же институте. С 1946 по 1979 год занимал должность профессора этого же института.

Скончался 4 августа 1979 года в Москве.

Научные работы 
Основные научные работы посвящены изучению природы действия химических регуляторов физиологических процессов растений.
 Доказал, что образующийся в растениях этилен выступает в качестве гормонального регулятора процессов метаболизма.

Членство в обществах 
 1962-79 — Член-корреспондент АН СССР.

Литература 
 Биологи: Биографический справочник. — Киев.: Наукова думка, 1984. — 816 с.

Ссылки 
 
 
 Биографические сведения.

Выпускники Нижегородской сельскохозяйственной академии
Преподаватели Нижегородской сельскохозяйственной академии